ФК Перун (Кресна) е футболен отбор от гр. Кресна, България.

Състезава се в Югозападна Трета Лига. Цветовете на отбора са бяло и зелено.

Перун
Кресна
Основани в България през 2011 година